Чемода́ново — название населённых пунктов в России:

 Чемоданово — деревня в Почепском районе Брянской области.
 Чемоданово — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Чемоданово — деревня в Юхновском районе Калужской области.
 Сельское поселение «Деревня Чемоданово» — муниципальное образование в составе Юхновского района Калужской области России.
 Чемоданово — деревня в Становлянском районе Липецкой области.
 Чемоданово — деревня в Шарангском районе Нижегородской области.
 Чемоданово — деревня в Кораблинском районе Рязанской области.